Большой Шелюг — название нескольких рек в Кировской области:
 Большой Шелюг (приток Шелюга).
 Большой Шелюг (приток Пушмы).